Farid Djahnine (1976-), un footballeur international algérien ;
 Habiba Djahnine (1968-), une productrice de film, écrivaine, essayiste et féministe algérienne ;
 Nabila Djahnine (1965-1995), une militante de gauche féministe algérienne.